

Aeronautica 
 Piasecki X-49 Speedhawk – aereo sperimentale statunitense

Altro 
 X49 – sigla della Panhard & Levassor 20CV lanciata nel 1924